Innerpartysystem — американская музыкальная группа, организованная в 2006 году. Состояла из Патрика Ниссли, Джареда Пиккона и Криса Бармана.
Дебютный EP альбом The Download EP был выпущен в ноябре 2007 года, также в сентябре 2008 года был издан одноимённый альбом Innerpartysystem.
Группа в основном занималась ремиксами. После дебютного альбома группа работала над вторым ЕР, название которого - Never Be Perfect.

Дебютный одноименный альбом (2008)
Группа анонсировала свой первый альбом в мае 2008 для главного альбомного сингла «Don't Stop». Одноименный альбом был позже анонсирован 29 сентября 2008 года. Трек «Don't Stop» EA Sports использовала в игре Madden NFL 09. «Heart on Fire» появилась в игре от Criterion Games «Burnout: Paradise». Инструментальная версия песни «This Empty Love» из альбома группы также известна в гоночной видеоигре Need for Speed: Undercover.

Never Be Content (2011)
В январе 2011 группа анонсировала дату выхода долгожданного ЕР: 22 февраля - в цифровом виде и 29 марта - на физических носителях. 14 февраля по ошибке сайта, издающего цифровые копии альбомов, новая пластинка команды попала в Сеть. В тот же день распространение быстро пресекли, но многие успели скачать данную копию.

Распад группы
2 Августа 2011 музыканты вывесили на официальном сайте новость o том, что группа распалась. 
Каждый участник группы стал заниматься сольными проектами.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2011 году